Многозначный термин.

В русском языке:
 Самая — 

В религии:
 Самая или Самайя — в буддизме Ваджраяны комплекс обетов и правил, даваемые учеником.
 Самая или Самайя — одно из направлений тантрического шактизма.

В кинематографии:
 Самайя — мультипликационный фильм.
 Samaya () — индийский художественный фильм на языке Ория.

В географии:
 Самая или Самаях — город в Гвинее